I Love It ist der Titel von

 I Love It (Album), Album von Craig Morgan 2003
 I Love It (Sneaky-Sound-System-Lied), 2006
 I Love It (Hilltop-Hoods-Lied), 2011
 I Love It (Icona-Pop-Lied), 2012
 I Love It (Kanye-West-und-Lil-Pump-Lied), 2018